

Трансфери

Привлечени

Лято

Зима

Играчи взети под наем

Лято

Зима

Напуснали

Лято

Зима

Играчи дадени под наем 
Челси имаше 37 играчи, които бяха под наем през 2015-16, като петима от тях играха за два различни клуба.

Лято

Зима

Обща трансферна дейност

Разходи
Лято:  £64,450,000

Зима:  £3,500,000

Общо:  £67,950,000

Приходи
Лято:  £35,200,000

Зима:  £25,000,000

Общо:  £60,200,000

Печалба
Лято:  £29,250,000

Зима:  £21,500,000

Общо:  £7,750,000

Предсезонни срещи

Суперкупа на Англия

Премиър лига

Шампионска лига

Групова фаза

Осминафинал

Купа на Футболната лига

Купата на Англия

Източници 

ФК Челси по сезон
Футболни отбори през сезон 2015/16